Голдстейн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Голдстейн, Пол (род. 1976) — бывший американский профессиональный теннисист.
 Голдстейн, Элла (Элеонора Гольдштейн; род. 1927) — американская пианистка, родившаяся в семье российских евреев.

Вымышленные персонажи 
 Эммануэль Голдстейн — персонаж романа Джорджа Оруэлла «1984», главный враг государства Океания.

См. также 
 Голдстин, Дженетт